Andersonville může být:

 Andersonville (Georgie) – město v Georgii
 Andersonville (Indiana) –  v Indianě
 Andersonville (Michigan) –  v Michiganu
 Andersonville (Jižní Karolína) – vesnice v Jižní Karolíně
 Andersonville (Tennessee) – vesnice v Tennessee
 Andersonville (Virginie) – vesnice ve Virginii